Giles é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Giles (Tennessee)
Condado de Giles (Virgínia)

Desambiguações de topônimos